Yeco kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Yeco (udde), 
 Yeco (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar